Ракитовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Ракитовский сельсовет — в Михайловском районе Алтайского края.
 Ракитовский сельсовет — в Рубцовском районе Алтайского края.